XII steht für:
 die Zahl Zwölf in römischen Ziffern
 Jahr XII des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y12
 Bahnhof Imola (DS100-Code), Bahnhof von Imola an der Bahnstrecke Bologna–Ancona

xii steht für:
 Xiri (ISO 639-3-Code), Khoisansprache der Griqua in Südafrika

Siehe auch:
 X2
 12 (Begriffsklärung)

Abkürzung